Kerinci Kanan (plaats), een plaats in Indonesië
Kerinci Kanan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing